

Географія

Мерріфілд — переписна місцевість, штат Міннесота
 Мерріфілд — переписна місцевість, штат Вірджинія

Особи
 Роберт Брюс Мерріфілд (англ. Robert Bruce Merrifield, 15 липня 1921, Форт-Уерт, Техас — 14 травня 2006, Кресскілл, Нью-Джерсі) — американський біохімік.